Obozy filtracyjne w Czeczenii
 Stalinowskie obozy filtracyjne